Il doppio del torneo di tennis Circuito Feminino Future de Tênis 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Beatriz Garcia-Vidagany e Dinah Pfizenmaier che hanno battuto in finale Mariana Duque-Marino e Paula Cristina Gonçalves 7-68, 4-6, [10-8].

Teste di serie 

 Arantxa Rus /  Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Mariana Duque-Marino /  Paula Cristina Gonçalves (finale)

 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  María Irigoyen (semifinali)
 Maria-Fernanda Alves /  Laura Pigossi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Circuito Feminino Future de Tênis 2014